#REDIRECCIÓ Castell d'Hohenwerfen